Twig steht für:
 eine Template-Engine für PHP, siehe Twig (Template-Engine)
 Twig Rock, Klippenfelsen vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Twig ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Little Twig (1897–1939), American-Football-Spieler und Polizist

Siehe auch:
 Twigg
 Klippenland-Chroniken